Windische Mark steht für historische Regionen:
 Windische Mark (Eichsfeld), Thüringen
 Windische Mark (Slowenien)